Беловский — посёлок в Троицком районе Алтайского края. Административный центр Беловского сельсовета.

География 
Находится в центральной части края. 
Климат 
континентальный. Средняя температура января −19 °C, июля +19,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков 450 мм.

История 
Возник в 1930 году как центральная усадьба свинсовхоза «Беловский». 

В 1983 году в состав посёлка включено село Малое Белое.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % от 1630 чел..

Инфраструктура 
Администрация поселения, почтамт, школа.

Транспорт 
Проходит автодорога межмуниципального значения Н-5103 "а/д Р-256 - Беловский - Загайново - Лесной - Южаково - Многоозерный - Боровлянка"

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)